То́йни Мари́я А́алтонен-А́утио (; 30 марта 1906, Хельсинки, Финляндия — 12 января 1983, там же) — финская .

Биография 
Тойни Аалтонен пошла в среднюю школу в Финляндии, а также обучалась в Сан-Франциско в США, в консерватории, а также в художественной школе финского искусства. Она служила в 1940-х годах в Финском Социал-Демократическом Театре критиком. В 1953-67, она служила в качестве главного редактора журнала театра.

Аалтонен написала сценарий для фильма «Молодёжь в тумане» (1946).

Тойни Аалтонен была замужем за актёром Аарне Орьятсалоном (1928—39).

Работы 
 Ja sitten kuoli runoilja : näytelmä. 1944
 Sankarit meren rannalla : näytelmä. 1944
 Sinä teet minut nuoreksi jälleen : näytelmä. 1944
 Teatteri ja filmi (päätoimittaja). Kustannososakeyhtiö Kirjamies, Helsinki 1945
 Viimeinen lento : yksinäytöksinen näytelmä. Tammen näytelmiä 4. Tammi 1945
 Kerho 33 : runoja, novelleja, esseitä 1946 ; toimituskunta Toini Aaltonen ym. ; kuvitus Sylvi Kunnas. Otava 1946
 Nuori sydän : kaksiosainen murhenäytelmä. Seuranäytelmiä 489. Karisto 1947
 Kerho 33 : runoja, novelleja, esseitä 1948 ; toimituskunta Toini Aaltonen ym. ; kuvitus Sylvi Kunnas. Otava 1948
 Risti ja miekka : 2-näytöksinen historiallinen pienoisnäytelmä. Gummeruksen näytelmiä 63. Gummerus 1957

Переводы 
 Sherwood Anderson : Mustaa naurua. Tammi 1943 (alkuteos Dark Laughter)
 Horace McCoy : Tapahtui Hollywoodissa. Tammi 1944 (alkuteos I Should Have Stayed Home)
 Ernest Hemingway : Kirjava satama. Tammi 1945, 14. painos 2011 (alkuteos To Have and Have Not)
 John Dos Passos : Suurkaupungin kasvot. Tammi 1945 (alkuteos Manhattan Transfer)

Примечания

Ссылки